Ницана () — молодёжная деревня в Южном округе Израиля, в 70 км к юго-востоку от Беэр-Шевы.

Ницана была основана в 1986 году Левой Элиавом, выходцем из России, для новых репатриантов из стран бывшего СССР.
Также рядом с Ницаной располагаются населённые пункты Ницаней-Синай (Кадеш-Барнеа), Кмеин, Эзуз и Беэр-Милка.

Ницана находится в непосредственной близости с природным заповедником Тель-Ницана и Хамукей-Ницана в пустыне Негев.

Направления и деятельность 
Основная программа Сэла Мир Ницана (מי"ר-סל"ה) специализируется на подготовке новых репатриантов (Ульпан Иврит) для самостоятельной жизни в Израиле. Программа работает для подростков в возрасте 17-21 года, построена по принципу частной школы. Специфика Программы интенсивное углубленное изучение иврита и других дисциплин (математика, английский, подготовка к психометрическому вступительному экзамену), предоставляется бесплатно проживание и трехразовое питание.
В течение более 20 лет Сэла Мир Ницана, является местом абсорбции новых репатриантов, центр для научных, спортивных и развлекательных семинаров для иностранных студентов и школьников.

В поселении работает постоянно два семинара — семинар по изучению пустыни Негев и научный семинар по изучению влияния солнечной энергии в различных областях жизни. Также специализируется на развитии программ по изучению экологических проблем, в связи с этим были построены несколько оригинальных обучающих сред, среди которых парк солнечной энергии.

Население 

Численность проживающих в Ницана 1983—2013:

Структура кампуса и его жители 
Студенты Сэла-Мир Ницана проживают в одноэтажных, трех-четырёх комнатных домах на земле по 4-6 человека в доме. На территории Ницана есть гостевые дома, столовая, прачечная, бассейн, тренажерный зал, баскетбольная площадка, музыкальная комната. Обслуживающий персонал постоянно проживает на территории кампуса.
Жители поселения проживают в отдельном от кампуса районе в домах на земле.

Примечания

Ссылки 
 Статья на иврите 
 Развалины старой Ницаны (на иврите)